АЭС Крюа () — действующая атомная электростанция на юго-востоке Франции в регионе Овернь — Рона — Альпы. 

Станция расположена на берегу реки Рона на территории коммуны Крюа в департаменте Ардеш в 10 км на север от города Монтелимар.

АЭС включает в свой состав 4 энергоблока, на которых используются реакторы с водой под давлением (PWR) CP2 разработки Framatome мощностью 900 МВт каждый. Для охлаждения используется вода из реки Роны.

АЭС вырабатывает 4-5% от всей электроэнергии, производимой во Франции и обеспечивает 40% годового потребления электроэнергии в районе Рона - Альпы.

Информация об энергоблоках

Примечания 

Крюа
EDF